Сабугал:

 Сабугал — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Гуарда.
 Сабугал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.